Э́ндрю Кри́стиан Уи́ггинс (; род. 23 февраля 1995 года в Торонто, провинция Онтарио, Канада) — канадский профессиональный баскетболист, выступающий за клуб НБА «Голден Стэйт Уорриорз». Играет на позициях атакующего защитника и лёгкого форварда.

Ранние годы 
Уиггинс родился в Торонто (провинция Онтарио, Канада), вырос в пригородном районе Большого Торонто Торнхилл. Его отец, Митчелл Уиггинс, также выступал в НБА. Сначала Эндрю учился во вторичной школе Вон (Вон, Онтарио), а с 2011 года посещал Хантингтонскую подготовительную школу (Хантингтон, Западная Виргиния). В 2013 году принимал участие в игре , в которой принимают участие лучшие выпускники школ США и Канады. В том же году выиграл почти все главные награды школьного баскетбола: мистер баскетбол США, приз Нейсмита, приз USA Today и приз Gatorade.

Игру Уиггинса часто сравнивают с игрой Майкла Кидд-Гилкриста, Джеральда Грина и Демара Дерозана. Эксперты считают, что потенциально этот игрок сравним с легендой «Чикаго Буллз» Скотти Пиппеном. Эндрю Уиггинс попал на обложку журнала Sports Illustrated.

Студенческая карьера 
Посещал Канзасский университет, где в течение одного года играл за команду «Канзас Джейхокс». При Уиггинсе «Джейхокс» один раз выигрывали регулярный чемпионат конференции Big 12, а также один раз выходили в плей-офф студенческого чемпионата США, где уже в третьем раунде в упорной борьбе проиграли команде «Стэнфорд Кардинал» со счётом 57—60.

13 января 2014 года Эндрю Уиггинс набрал 17 очков и совершил 19 подборов в игре против «Айова Стэйт Сайклонс», в которой «Джейхокс» победили со счётом 77—70, став лишь вторым первокурсником за последние 15 лет после Кидд-Гилкриста, сумевшим добиться подобного результата в победной игре против классного соперника. 8 марта 2014 года Уиггинс набрал 41 очко в матче против «Уэст Виргиния Маунтэйнерс», став вторым по результативности первокурсником конференции Big 12, набравшим наибольшее количество очков в отдельно взятой игре, уступая по этому показателю только Майкла Бизли, который в 2008 году в игре против «Бэйлор Бирс» набрал 44 очка.

За свою короткую студенческую карьеру Эндрю набирал по 17,1 очка и 5,9 подбора в среднем за игру, а также реализовал 34,1 % трёхочковых бросков. 22 января 2014 года некоммерческая организация Los Angeles Athletic Club включила Уиггинса в число 25-ти финалистов приза Джона Вудена, а 28 февраля был назван одним из 10 полуфиналистов приза Нейсмита. По окончании сезона 2013/2014 годов Эндрю Уиггинс был включён во 2-ую всеамериканскую сборную NCAA.

Карьера в НБА 
На драфте НБА 2014 года Уиггинсу пророчили быть задрафтованым под первым номером. Сам игрок выразил надежду, что ему удастся попасть в единственную команду Национальной баскетбольной ассоциации из Канады «Торонто Рэпторс».

На драфте НБА 2014 года был выбран в 1-м раунде под 1-м номером командой «Кливленд Кавальерс», став вторым подряд канадцем выбранным на драфте НБА под 1-м номером. 23 августа 2014 года в результате трехстороннего обмена был обменян в команду «Миннесота Тимбервулвз», в результате которого Кевин Лав перешёл в клуб из Огайо. Из «Кливленда» в «Миннесоту» отправились форварды Эндрю Уиггинс и Энтони Беннетт, из «Филадельфии» в стан «Волков» перебрался Таддеус Янг. Представители Миннеаполиса также получили торговое исключение в размере 6,3 миллиона долларов. Взамен Янга «Сиксерс» получили от «Тимбервулвз» защитника Алексея Шведа и форварда Люка Мба а Муте, а также пик первого раунда «Кливленда» на драфте НБА 2015 года. Уиггинс стал всего лишь вторым игроком после слияния НБА и АБА, выбранным на драфте какой-либо командой НБА под первым номером, но обмененным в другой клуб, так и не проведя за команду драфта ни одного матча. Первым стал Крис Уэббер, который был выбран на драфте НБА 1993 года клубом «Орландо Мэджик», а затем в тот же день был обменен на Анферни Хардуэя в команду «Голден Стэйт Уорриорз».

29 октября 2014 года Эндрю Уиггинс дебютировал в НБА за «Тимбервулвз», выйдя на площадку в стартовой пятёрке, в гостевом матче против «Мемфис Гриззлис», в котором его команда проиграла со счётом 101—105. За 18 минут игрового времени он записал на свой счёт 6 очков, 3 подбора, 2 перехвата и 1 передачу. В октябре, ноябре и декабре признавался новичком месяца Западной конференции. 14 ноября 2016 года Эндрю набрал рекордные для себя 47 очков в домашней игре против «Лос-Анджелес Лейкерс», став первым игроком канадского происхождения, набравшим в игре НБА более 40 очков.

Карьера в сборной Канады 
Уиггинс в составе национальной сборной Канады выиграл бронзовые медали на чемпионате мира по баскетболу среди юношей до 17 лет 2010 года в Германии, где его партнёром по команде был Энтони Беннетт, первый номер драфта НБА 2013 года, а также его нынешний одноклубник по «Тимбервулвз», и чемпионате Америки по баскетболу среди юношей до 18 лет 2012 года в Бразилии, где был лидером сборной, набирая в среднем за игру по 15,2 очка и 7,6 подбора.

Личная жизнь 
Один из его старших братьев, Ник, в 2012—2014 годах выступал за студенческую команду «Уичита Стэйт Шокерс», в то время как его другой старший брат, Митчелл-младший, с 2012 года играет за «Саутистерн Файр».

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в колледже

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Канзасского университета

Выпускники Хантингтонской подготовительной школы
Баскетболисты Канады
Игроки «Канзас Джейхокс» (баскетбол)
Игроки «Миннесота Тимбервулвз»
Игроки сборной Канады по баскетболу